Ирецкие — русский дворянский род.
 Ирецкий, Василий Фёдорович (1804—1886) — вице-адмирал, участник Крымской войны.
 Ирецкий — псевдоним В. Я. Гликмана (1882—1936).